Das Westel 900 Budapest Open 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Budapest. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 17. bis 25. April 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Budapest